Красная Поляна — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красная Поляна — деревня в Березинском районе Минской области.
 Красная Поляна — посёлок в Любанском районе Минской области.
 Красная Поляна — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.
 Красная Поляна — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.
 Красная Поляна — посёлок в Чаусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Красная Поляна — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Красная Поляна — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2009 г.
 Красная Поляна — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Красная Поляна — село в Актогайском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 г.
 Красная Поляна — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
Амурская область
 Красная Поляна — село в Серышевском районе.

Башкортостан
 Красная Поляна — деревня в Давлекановском районе.

Белгородская область
 Красная Поляна — хутор в Ивнянском районе.
 Красная Поляна — посёлок в Чернянском районе.
 Красная Поляна — село в Шебекинском районе.

Брянская область
 Красная Поляна — посёлок в Карачевском районе.
 Красная Поляна — посёлок в Клинцовском районе.
 Красная Поляна — посёлок в Суражском районе.

Воронежская область
 Красная Поляна — хутор в Репьёвском районе.

Кабардино-Балкария
 Красная Поляна — посёлок в Майском районе.

Калининградская область
 Красная Поляна — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область
 Красная Поляна — деревня в Износковском районе.

Кемеровская область
 Красная Поляна — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе.
 Красная Поляна — посёлок в Прокопьевском районе.

Кировская область
 Красная Поляна — посёлок городского типа в Вятскополянском районе.
 Красная Поляна — деревня в Шабалинском районе.

Костромская область
 Красная Поляна — посёлок в Островском районе.

Краснодарский край
 Красная Поляна — хутор в составе города Армавир.
 Красная Поляна — хутор в Брюховецком районе.
 Красная Поляна — хутор в Гулькевичском районе.
 Красная Поляна — хутор в Кущёвском районе.
 Красная Поляна — посёлок городского типа в составе города Сочи.
 Красная Поляна — станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Курорт Красная Поляна — «город-курорт».

Красноярский край
 Красная Поляна — село в Назаровском районе.

Крым
 Красная Поляна — село в Красногвардейском районе.
 Красная Поляна — упразднённое село в Ленинском районе.
 Красная Поляна — село в Черноморском районе.

Курская область
 Красная Поляна — деревня в Золотухинском районе.
 Красная Поляна — хутор в Медвенском районе.
 Красная Поляна — хутор в Обоянском районе.
 Красная Поляна — деревня в Хомутовском районе.
 Красная Поляна — село в Черемисиновском районе.

Ленинградская область
 Красная Поляна — микрорайон в составе города Всеволожска.

Липецкая область
 Красная Поляна — село в Тербунском районе.

Марий Эл
 Красная Поляна — деревня в Советском районе.

Мордовия
 Красная Поляна — посёлок в Большеберезниковском районе.
 Красная Поляна — село в Инсарском районе.
 Красная Поляна — посёлок в Ковылкинском районе.
 Красная Поляна — посёлок в Старошайговском районе.
 Красная Поляна — деревня в Торбеевском районе.

Московская область
 Красная Поляна — микрорайон в составе города Лобня, до 1975 года — посёлок

Нижегородская область
 Красная Поляна — деревня в Арзамасском районе.
 Красная Поляна — село в Лукояновском районе.

Омская область
 Красная Поляна — село в Горьковском районе.

Оренбургская область
 Красная Поляна — посёлок в Матвеевском районе.
 Красная Поляна — посёлок в Новосергиевском районе.
 Красная Поляна — хутор в Оренбургском районе.

Орловская область
 Красная Поляна — деревня в Глазуновском районе.
 Красная Поляна — посёлок в Кромском районе.
 Красная Поляна — деревня в Ливенском районе.
 Красная Поляна — деревня в Новодеревеньковском районе.
 Красная Поляна — посёлок в Новосильском районе.
 Красная Поляна — посёлок в Хотынецком районе.

Пензенская область
 Красная Поляна — посёлок в Вадинском районе, упразднён в 2015 году.

Ростовская область
 Красная Поляна — хутор в Азовском районе.
 Красная Поляна — село в Песчанокопском районе.

Рязанская область
 Красная Поляна — деревня в Кораблинском районе, сельское поселение Глебовское.
 Красная Поляна — деревня в Кораблинском районе, сельское поселение Незнановское.

Самарская область
 Красная Поляна — село в Пестравском районе.

Саратовская область
 Красная Поляна — село в Марксовском районе.

Свердловская область
 Красная Поляна — деревня в Красноуфимском округе

Ставропольский край
 Красная Поляна — село в Ипатовском районе.
 Красная Поляна — посёлок в Туркменском районе.

Тамбовская область
 Красная Поляна — деревня в Токарёвском районе, упразднена в 2017 г.

Республика Татарстан
 Красная Поляна — деревня в Тетюшском районе.
 Красная Поляна — деревня в Черемшанском районе.

Ульяновская область
 Красная Поляна — село в Барышском районе.
 Красная Поляна — деревня в Павловском районе.
 Красная Поляна — посёлок в Старомайнском районе.

Украина 
 Красная Поляна — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Красная Поляна — посёлок в Змиёвском районе Харьковской области.

Другое 
 «Красная Поляна» — тёмно-коричневый крепкий бальзам (45 градусов)

См. также 
 Червоная Поляна